«Быть Чарли» () — американский драматический фильм режиссёра Роба Райнера. Он был показан в разделе «Специальные презентации» в рамках Международного кинофестиваля в Торонто 14 сентября 2015 года. В кинотеатрах США фильм вышел 6 мая 2016 года.

Сюжет 
Чарли — проблемный 18-летний парень, который сбегает из клиники, где лечился от наркозависимости. По возвращении домой в Лос-Анджелес родители вынуждают его отправиться во взрослый реабилитационный центр. Там он встречает красивую, но обеспокоенную Еву, и вынужден сражаться с наркотической зависимостью, новыми чувствами и родителями, брак которых давно трещит по швам.

В ролях 
 Ник Робинсон — Чарли
 Common — Трэвис
 Кэри Элвис — Дэвид
 Девон Бостик — Адам
  — Ева
 Сьюзан Миснер — Лизанна
 Рикардо Чавира — Дрэйк

Съёмки 
Основные съёмки проходили с апреля по 7 мая 2015 года.

Критика 
Фильм получил смешанные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 24 % на основе 41 рецензии со средним баллом 5,1 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 47 из 100 на основе 18 рецензий критиков, что соответствует статусу «смешанные или средние отзывы».

Примечания

Ссылки 

Рецензии
 
 
 
 
 
 

Фильмы-драмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2015 года